Compostela (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu;
Compostela (Davao de Oro), een gemeente in de Filipijnse provincie Compostela Valley;
Compostela (Nayarit), een stad in Nayarit, Mexico
Compostela (pelgrimsgetuigschrift), een type document
De bijnaam van de Spaanse stad Santiago de Compostella
Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella